Moonraker – powieść Iana Fleminga
 Moonraker – film z 1979 roku